Евге́ний Ката́ев:
 Катаев, Евгений Владимирович (род. 1970) — российский актёр театра и кино. 
 Катаев, Евгений Петрович (известен под псевдонимом Евгений Петров; 1902—1942) — русский советский писатель, сценарист и драматург, журналист, военный корреспондент. Соавтор Ильи Ильфа.
 Катаев, Евгений Фёдорович (1914—1972) — советский государственный деятель.